Le mot suber est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin neutre signifiant « liège ».

En français, le mot suber est aussi l'infinitif d'un verbe, synonyme rare de « sous-titrer ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 le suber est un tissu végétal localisé à la périphérie d'une tige ou d'une racine ;
 en taxonomie, le mot suber est employé comme épithète spécifique pour nommer quelques espèces animales ou végétales, comme  (un poisson de la famille des Nemacheilidés) et Quercus suber (le Chêne-liège, un arbre de la famille des Fagacées).

Patronyme 

  (1892-1984), une écrivaine suédoise ;
 Peter Suber (1951-), un professeur de philosophie américain.

Épithète spécifique